Професіональна футбольна група А 1985–86 — 62-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вперше здобув Берое.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. За матч, який закінчувався у нічию 0-0, жодна з команд не отримувала очок.
2. Клуб Вітоша взяв участь у Кубку володарів кубків 1986—1987 як володар Кубка Болгарії 1985—1986.
3. Клуб Средец взяв участь у Кубку УЄФА 1986—1987 як володар Кубка Радянської армії 1985—1986.
4. Після закінчення сезону клуб Средец змінив назву на ЦФК Средец.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1985–1986
Болгарія
Болгарія
1985 у болгарському спорті
1986 у болгарському спорті